Победа — успех в сражении, соревновании, закончившийся поражением соперника.

Транспорт 
 ГАЗ-М-20 «Победа» — советский автомобиль.
 «Победа» — первоначальное обозначение серии паровозов Л (до января 1947 года).
 «Победа» — неофициальное название паровозов П36.
 «Победа» — парусный 44-пушечный фрегат Азовского, а затем Черноморского флота России. Спущен на воду в 1782 году.
 «Победа» — парусный линейный корабль Балтийского, а затем Черноморского флота России. Спущен на воду в 1797 году.
 «Победа» — русский эскадренный броненосец, спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1900 году, списан японцами на металлолом в 1946 году.
 «Победа» — пассажирский теплоход, снимавшийся в х/ф «Бриллиантовая рука» под названием «Михаил Светлов».
 «Победа» — тип среднетоннажных танкеров проекта 12990, выпускавшихся на керченском заводе «Залив» в 1981—1992 годы.
 «Победа» — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие «Аэрофлота».

Топоним

Белоруссия 
Брестская область
 Победа — деревня в Каменецком районе.

Витебская область
 Победа — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область
 Победа — посёлок в Кривском сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Победа — посёлок в Потаповском сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Победа — посёлок в Хальчанском сельсовете Ветковского района.
 Победа — деревня в Великонемковском сельсовете Ветковского района.
 Победа — посёлок в Гомельском районе.
 Победа — деревня в Наровлянском районе.
 Победа — упразднённый посёлок в Рогачёвском районе.

Гродненская область
 Победа — деревня в Новогрудском районе.

Минская область
 Победа — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Победа — посёлок в Узденском районе Минской области.

Могилёвская область
 Победа — упразднённая деревня в Белыничском районе.
 Победа — деревня в Кличевском районе.
 Победа — деревня в Краснопольском районе.
 Победа — деревня в Мстиславском районе.
 Победа — упразднённый посёлок в Чаусском районе.
 Победа — упразднённая деревня в Речицком сельсовете Чериковского района.
 Победа — упразднённая деревня в Сормовском сельсовете Чериковского района.

Болгария 
 Победа — село в Добричской области, входит в общину Добричка
 Победа — село в Плевенской области, входит в общину Долна-Митрополия
 Победа — село в Ямболской области, входит в общину Тунджа

Казахстан 
 Победа — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Победа — село в Жетысайского района Туркестанской области.
 Победа — прежнее название села Женис Байзакского района Жамбылской области.
 Победа — прежнее название села Шалкар Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
 Победа — прежнее название села Акбетей Иртышского района Павлодарской области.
 Победа — до 2001 г. название села Оркенды Жетысайского района Туркестанской области.
 Победа — до 2001 г. название села Саркырама в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Победа — до 2000 г. название села Алаш Мактааральского района Туркестанской области.
 Победа — до 2008 г. название села Атамура Мактааральского района Туркестанской области.

Молдавия 
 Победа — прежнее название села Войнеску в Хынчештском районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Победа — село в Григориопольском районе Приднестровья.
 Победа — село в Рыбницком районе Приднестровья.

Россия 
 Победа — хутор в Каменномостском сельском поселении Майкопского района Адыгеи.
 Победа — посёлок в Победенском сельском поселении Майкопского района Адыгеи.
 Победа — село в Целинном районе Алтайского края.
 Победа — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Победа — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Победа — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Победа — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Победа — посёлок в Рогнединском районе Брянской области.
 Победа — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Победа — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Победа — посёлок в Быковском районе Волгоградской области.
 Победа — село в Оловяннинском районе Забайкальского края.
 Победа — посёлок в Шуйском районе Ивановской области.
 Победа — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Победа — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Победа — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Победа — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Победа — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Победа — хутор в составе города Новороссийск Краснодарского края.
 Победа — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Победа — посёлок в Добровском районе Липецкой области.
 Победа — село в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Победа — село в Нововаршавском районе Омской области.
 Победа — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Победа — посёлок в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Победа — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Победа — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Победа — посёлок в Бессоновском районе Пензенской области, упразднён в 2007 г.
 Победа — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Победа — посёлок в Волгодонском районе Ростовской области.
 Победа — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Победа — посёлок в Безенчукском районе Самарской области.
 Победа — посёлок в Хвалынском районе Саратовской области.
 Победа — посёлок в Камышловском городском округе Свердловской области.
 Победа — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Победа — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Победа — посёлок в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Победа — посёлок в Петровском районе Тамбовской области.
 Победа — посёлок в Азнакаевском районе Татарстана.
 Победа — посёлок в Бугульминском районе Татарстана.
 Победа — деревня в Кайбицком районе Татарстана.
 Победа — посёлок в Тетюшском районе Татарстана.
 Победа — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Победа — посёлок в Ржевском районе Тверской области.
 Победа — сельское поселение в Ржевском районе Тверской области.
 Победа — деревня в Асиновском районе Томской области.
 Победа — посёлок в Шегарском районе Томской области.
 Победа — посёлок в Воловском районе Тульской области.
 Победа — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Победа — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Победа — посёлок в Сладковском районе Тюменской области.
 Победа — посёлок в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Победа — село в Оймяконском улусе Якутии.
 Победа — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Победа — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Сербия 
 Победа — село в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина

Украина 
 Победа — посёлок, Донецкая область, Амвросиевский район.
 Победа — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Победа — посёлок городе Снежное Донецкой области.
 Победа — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Победа — местность в Святошинском районе Киева.
 Победа — посёлок в Новоайдарском районе Луганской области.
 Победа — село в Первомайском районе Харьковской области.

Станции метрополитена 
 «Победа» — в Самаре
 «Победа» — в Харькове

Остановочные пункты 
 Победа — бывшее название остановочного пункта Крошин в Брестской области Белоруссии.
 Победа — остановочный пункт в Московской области.
 Победа — ликвидированный остановочный пункт Ярославского направления Московской железной дороги.
 Победа — остановочный пункт, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 921518

Фильмы 
 Победа (фильм, 1938) (СССР, реж. Михаил Доллер)
 Победа (фильм, 1953) (Югославия)
 Победа (фильм, 1981) (США, реж. Джон Хьюстон)
 Победа (фильм, 1982) (Япония, реж. Садао Накадзима)
 Победа: Последняя битва (1984, США) (Оригинальное название V)
 Победа (фильм, 1985) (СССР, реж. Евгений Матвеев)

Кинотеатры

Награды 
 Орден «Победа»
 Орден «Победа» (Азербайджан) 
 Медаль Победы

В спорте 
 «Победа» — македонский футбольный клуб из города Прилеп (функционирование приостановлено в 2009 году).
  — македонский футбольный клуб из города Прилеп, основанный в 2010 году.
  — македонский футбольный клуб из города Валандово.
 «Победа» — футбольный клуб ДНР.
 «Победа» — стадион в городе Стаханове Луганской области.
 «Победа» — другое название стадиона «Волгоград Арена» в Волгограде.

Другое 
 «Победа» — марка часов.
 Победа — малая планета (1908 Pobeda).
 «Победа» — фотогалерея в Москве.
 «Победа» — государственные лотереи.
 «Победа» — месторождение в нефтегазоносной Карской морской провинции Карского моря.
 «Победа» — памятник в Кривом Роге.
 «Победа» — мемориальный парк в Чебоксарах.
 
 10-я бригада Армии Людовой «Победа»
 (1908) Победа — астероид
 Победа — покинутая выносная советская антарктическая станция.
 «Победа» — российский телевизионный канал «Цифрового телесемейства Первого канала».

См. также 

 День Победы
 Дорога победы
 
 
 Пик Победы

Примечания